

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.

Ближний Восток 
 Иоафам стал соправителем своего отца, царя Иудеи Азарии (согласно Библии, он воцарился в 25 лет и правил 16 лет, что не вполне точно).

Китай 
 Войска циньского Вэнь-гуна напали на жунов, разбили их и изгнали. Вэнь-гун собрал под своей властью оставшихся чжоусцев, его земли стали простираться до гор Цишань, земли к востоку от гор он передал Чжоу.
 Умер князь Цай Дай-хоу, ему наследовал сын Цо-фу (Сюань-хоу, эра правления 749—715).

См. также

Примечания